Termin -{YdcW}- ima više značenja.

 Aminobutiraldehid dehidrogenaza, enzim
 1-pirolidin dehidrogenaza, enzim